Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2002 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2002) werd van 21 tot en met 27 oktober 2002 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg.

Sébastien Grosjean won het toernooi. Hij versloeg in de finale Michail Joezjny.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Sint-Petersburg
2002